Арапов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Арапов, Алексей Алексеевич (1905—1948) — русский живописец, театральный художник, скульптор, иконописец.
 Арапов, Анатолий Афанасьевич (1876—1949) — российский и советский художник театра и кино.
 Арапов, Афанасий Яковлевич (1889 — не ранее 1937) — есаул, первый атаман Оренбургской казачьей Дальневосточной станицы (1922—1927).
 Арапов, Борис Александрович (1905―1992) ― советский композитор и педагог, профессор Ленинградской консерватории.
 Арапов, Георгий Константинович (род. 1999) — российский политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва.
 
 Арапов, Евгений Сергеевич (род. 1971) — государственный деятель, бывший глава города Оренбурга.
 Арапов, Иван Андреевич (1844—1913) — генерал-лейтенант, член совета Главного управления государственного коннозаводства и Совета министра земледелия и государственных имуществ.
 Арапов, Илья Фёдорович (1738—1774) — атаман, участник Пугачёвского восстания.
 Арапов, Константин Устинович (1831—1916) — русский военный деятель, генерал-адъютант.
 Арапов, Михаил Иванович (1898—1947) — контр-адмирал.
 Арапов, Нагашбек — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).
 
 
 Арапов, Пимен Николаевич (1796—1861) — русский писатель, переводчик, журналист, драматург и историк театра, автор «Летописи русского театра».
 Арапов, Устин Иванович (1797—1873) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны, общественный деятель, губернский предводитель дворянства Тамбовской губернии.

Примечания 
2. Арапов В. А. АРАПОВЫ. К вопросу о происхождении фамилии. — Сайт СВРТ — Библиотека — Статьи и публикации — https://web.archive.org/web/20170113134702/http://www.svrt.ru/lib/article.htm